Тыннама́сово () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Казкеевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на границе с Республикой Башкортостан, в 9 км к востоку от районного центра, села Актаныш. Вдоль села проходит автомобильная дорога регионального значения  «Казкеево - Тыннамасово».

История 
Деревня известна с 1722 года. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Толномасово.

В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть, хлебозапасный магазин, бакалейная лавка. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1236 десятин.

До 1920 года деревня входила в Актанышевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

С 10 августа 1930 года – в Актанышском районе. В 1958 году деревня вошла в состав колхоза «Изаиль». С 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Актаныш» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты образования, медицины и культуры  
В деревне действуют начальная школа, дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт (в здании Общественного центра, построен в 2012 году).

Религиозные объекты 
Мечеть (с 2015 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района